Il singolare del torneo di tennis Ethias Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Rochus che ha battuto in finale Xavier Malisse 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (Campione)
 Xavier Malisse (finale)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)

 Daniele Bracciali (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (semifinali)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2005